Alice in Wonderland è la forma abbreviata di Alice's Adventures in Wonderland (Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie), racconto di Lewis Carroll del 1865.

Cinema 
 Alice in Wonderland – film del 1903 diretto da Cecil M. Hepworth e Percy Stow
 Alice's Adventures in Wonderland – film del 1910 diretto da Edwin S. Porter
 Alice in Wonderland – film del 1915 diretto da W.W. Young
 Alice in Wonderland – film del 1931 diretto da Bud Pollard
 Alice nel Paese delle Meraviglie (Alice in Wonderland) – film del 1933 diretto da Norman Z. McLeod
 Alice in Wonderland – film del 1937 diretto da George More O'Ferrall
 Alice in Wonderland – film del 1949 diretto da Dallas Bower
 Alice nel Paese delle Meraviglie (Alice in Wonderland) – film di animazione del 1951 della Disney
 Alice in Wonderland – film del 1955 diretto da George Schaefer
 Alice in Wonderland – film di animazione del 1966 diretto da Alex Lovy
 Alice in Wonderland – film TV del 1966 diretto da Jonathan Miller
 Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie (1972) – film diretto da William Sterling
 Alice in Wonderland – film del 1982 diretto da John Clark Donahue e John Driver
 Alice in Wonderland – film del 1985 diretto da Harry Harris
 Něco z Alenky – film del 1988 diretto da Jan Švankmajer
 Alice in Wonderland – film di animazione del 1988 diretto da Richard Trueblood
 Alice in Wonderland – film di animazione del 1995 diretto da Toshiyuki Hiruma e Takashi Masunaga
 Alice nel Paese delle Meraviglie (Alice in Wonderland) – film del 1999 diretto da Nick Willing
 Alice in Wonderland – film del 2005 diretto da Sibi Malayil
 Alice in Wonderland – film del 2010 diretto da Tim Burton

Musica 
 Alice in Wonderland – album degli alice nine. del 2005
 Alice in Wonderland – traccia dell'album The Trap degli Hushpuppies del 2005
 Alice in Wonderland – traccia dell'album Set in Stone di Brian McFadden del 2008
 Alice in Wonderland – traccia dell'album Great Tits Heat! di The Bastard Sons of Dioniso del 2006
 Alice in Wonderland – canzone di Avril Lavigne
 Alice in Wonderland – pezzo suonato dal pianista jazz Bill Evans tratto dall'album Sunday at the Village Vanguard del 1961

Musical 
 Alice in Wonderland – musica di Walter Slaughter e parole di H. Saville Clark del 1886

Videogiochi 
 Alice in Wonderland – videogioco per Commodore 64 e Apple II del 1985 pubblicato da Windham Classics
 Alice in Wonderland – videogioco per Game Boy Color del 2000
 Alice in Wonderland – videogioco per Nintendo DS del 2010